Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 12 по 18 ноября 2017 года в городе Swan River (Манитоба) на арене Swan River Curling Club. Чемпионат проводился в 55-й раз, в 6-й раз в провинции Манитоба и впервые в Swan River.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на чемпионате мира 2018 в октябре 2018 в городе Келоуна (Канада).

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Майк Андерсон, это была 1-я победа и первое попадание в призёры чемпионата), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Робер Дежарден). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Chris Ford).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Команда !! Четвёртый (скип) !! Третий !! Второй !! Первый !! Клуб, город
|-
|  || Warren Cross || Katie Morrissey || Dean Darwent || Heather Steele || Avonair CC (Эдмонтон)
|-
|  || Tom Buchy || Lori Buchy || Dave Toffolo || Robyn Toffolo || Kimberley CC (Кимберли)
|-
|  || Dean Dunstone || Natalie Claude Harding || Peter Nicholls || Renee Fletcher || East St. Paul CC (East St. Paul)
|-
|  || Charlie Sullivan || Leah Thompson || Paul Nason || Erica Cluff || Thistle St. Andrews CC (Сент-Джон)
|-
|  || Chris Ford || Brooke Godsland || Zach Young || Kate Murphy || RE/MAX Centre (Сент-Джонс)
|-
|  || Charlie Robert || Alissa Begin || Dan Mick || Tracy Auld || Community First CC (Су-Сент-Мари)
|-
|  || Джейми Куи || Кэрри Галуша || Brad Chorostkowski || Меган Колер || Yellowknife CC (Йеллоунайф)
|-
|  || Brent MacDougall || Christina Black || Graham Breckon || Jennifer Crouse || Dartmouth CC (Dartmouth)
|-
|  || Ed MacDonald || Denise Hutchings || Gregory Howard || Sadie Pinksen || Iqaluit CC (Икалуит)
|-
|  || Майк Андерсон || Даниэль Инглис || Шон Харрисон || Lauren Harrison || The Thornhill Club (Thornhill)
|-
|  || Dennis Watts || Jaclyn Reid || Erik Brodersen || Alison Griffin || Charlottetown CC (Шарлоттаун)Western Community CC (Alberton)
|-
|  || Робер Дежарден || Amélie Blais || Thierry Fournier || Veronique Bouchard || Club de curling Chicoutimi (Шикутими)Club de curling Etchemin (Сен-Ромуальд)
|-
|  || Bruce Korte || Brett Barber || Jayden Shwaga || Robyn Despins || Prince Albert G&CC (Принс-Альберт)
|-
|  || Robert Smallwood || Sarah Koltun || Alex Peech || Jody Smallwood || Whitehorse CC (Уайтхорс)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

Плей-офф 

{{2TeamBracket
| RD1= Матч за 3-е место
| team-width = 215

| RD1-seed1= 3
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 3
| RD1-seed2= 4
| RD1-team2= | RD1-score2= 6
}}Полуфиналы. 18 ноября, 10:00Матч за 3-е место. 18 ноября, 15:00Финал.' 18 ноября, 15:00''

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По результатам голосования игроков-участников чемпионата определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Майк Андерсон ()
 Среди женщин: Amélie Blais ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2018

2017 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2017 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Манитобе
Ноябрь 2017 года